SAS bzw. S.A.S. steht für:
 Schlafapnoe-Syndrom, ein medizinisches Beschwerdebild
 Schulausgangsschrift, eine standardisierte Schreibschrift
 Special Air Service, eine Sondereinheit der Britischen Army
 Sistema Awarijnowo Spassenija, russische Bezeichnung für die Sojus-Rettungsrakete
 South African Ship, Präfix für Schiffe der südafrikanischen Marine, siehe South African Navy
 Special Ammunition Storage, Lager für Atomsprengköpfe in europäischen NATO-Staaten, siehe Sondermunitionslager
 Supervisory Attentional System, ein Teil des menschlichen Gehirns, siehe Präfrontaler Cortex
 sekundäre Alkansulfonate, Natriumsalze von sekundären Alkylsulfonsäuren, verwendet als anionische Tenside
 Sistema de Alerta Sísmica, Erdbebenwarnsystem von Mexiko-Stadt, Teil des mexikanischen Erdbebenwarnsystems SASMEX
 Small-angle scattering, Kleinwinkelstreuung
 Stability Augmentation System, Stabilisationsregler

Wirtschaft:
 Société par actions simplifiée (S.A.S.), eine Aktiengesellschaft nach französischem Recht
 Sortiments-Artikel-Schlüssel, ein branchenübergreifender, allgemeiner Warengruppenschlüssel
 Statement on Auditing Standards, ein US-amerikanischer Wirtschaftsprüfungsstandard
 Società in accomandita semplice, eine Kommanditgesellschaft nach italienischem Recht

Unternehmen:
 Automobiles S.A.S. (Markenname SAS), ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Saporisky Awtomobilebudiwny Sawod, ukrainischer Automobilkonzern
 SAS Institute, US-amerikanischer Software-Hersteller
 SAS Scandinavian Airlines, skandinavische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Suid-Afrikaanse Spoorweë, südafrikanische Eisenbahngesellschaft, siehe Transnet Freight Rail

Informatik:
 SAS Language (Programmiersprache), Programmiersprache für Statistikanalyse und Datenauswertung von SAS Institute
 Secure Attention Sequence, Terminus für Strg+Alt+Entf unter Windows, siehe Klammergriff
 Serial Attached SCSI, Computerschnittstelle, Nachfolger der parallelen SCSI-Schnittstelle
 Single Attached Station, siehe Fiber Distributed Data Interface#Single Attached Stations

Institutionen und Organisationen:
 Sankt-Ansgar-Schule, eine katholische Privatschule im Verbund der Jesuitenschulen in Hamburg
 Schweizerischer Akademischer Skiclub, Skiclub und Regionalverband von Swiss-Ski
 Schweizerische Akkreditierungsstelle, Bundesbehörde der Schweiz
 Society for Animation Studies, internationale Trickfilm-Vereinigung
 Special Air Service, eine Spezialeinheit der British Army
 Srpskog Atletskog Saveza, serbischer Leichtathletikverband

SaS steht für:
 Schule als Staat, ein Projekt für politisch-wirtschaftliche Planspiele an Schulen
 Sloboda a Solidarita, eine politische Partei in der Slowakei
 Studio am Stacheldraht, Propagandaeinrichtung im Kalten Krieg

Sas oder Şaş ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Schmidt-Sas (1895–1943), Widerstandskämpfer gegen die Nationalsozialisten
 Anna Sas (* 2003), belarussische Fußballspielerin
 Aris Sas (* 1976), österreichischer Sänger und Schauspieler
 Bert Sas (1892–1948), niederländischer Militärattaché in Berlin 1936–1940
 Éva Sas (* 1970), französische Politikerin (Europe Ecology – The Greens)
 Ferenc Sas (1915–1988), ungarischer Fußballspieler
 Hasan Şaş (* 1976), türkischer Fußballspieler
 Julian Sas (* 1970), niederländischer Blues-Gitarrist
 Károly Sas (1915–??), ungarischer Fußballspieler
 Michael Sas (1924–1997), ungarischer Mediziner
 Raphael Sas (* 1983), österreichischer Musiker, Komponist und Hörfunksprecher
 Silvia Amati Sas (* 1930), argentinisch-schweizerisch-italienische Psychoanalytikerin
 Stanislau Sas (* 1964), weißrussischer Generalleutnant

sas steht für:
 Sasak (Sprache) (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache
 Sallā llāhu alayhi wa-sallam, siehe Eulogie (Islam)#Abkürzungen

Siehe auch:
 Saas
 Sass
 SAZ
 ZAS

Abkürzung